Kåraskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kåraskär (vid Vänö, Kimitoön), Egentliga Finland, Åboland, 
 Kåraskär (vid Rosala, Kimitoön), Egentliga Finland, Åboland,

Se även
Kolaskär
Karskär

Robotskapade Finlandförgreningar